Pojem Doubrava může znamenat:

les
 Doubrava (lesní typ) – les s významným zastoupením dubů, také porost dubů (dubina)
 teplomilná doubrava
 acidofilní doubrava

ženské jméno
 Doubrava – řídce užívaná varianta ženského jména Doubravka

místní jméno
 Doubrava (okres Karviná) – obec v okrese Karviná
 Důl Doubrava
 Doubrava (nádraží)
 Doubrava (zámek, okres Karviná)
 Doubrava (Vlachovo Březí) – část města Vlachovo Březí v okrese Prachatice
 Doubrava (Puclice) – část obce Puclice v okrese Domažlice
 Doubrava (Chrášťany) – část obce Chrášťany v okrese České Budějovice
 Doubrava (Aš) – část města Aš v okrese Cheb
 Doubrava (zámek), zámek v Doubravě v Aši
 Skanzen Doubrava – jinak též Muzeum chebské lidové architektury
 Doubrava (Lipová) – část obce Lipová v okrese Cheb, vesnická památková rezervace
 Doubrava (Hořice) – část města Hořice v okrese Jičín
 Doubrava (Žďár), část obce Žďár v okrese Mladá Boleslav
 Doubrava (Nýřany) – část města Nýřany v okrese Plzeň-sever
 Doubrava (Kostomlátky) – část obce Kostomlátky v okrese Nymburk
 Karlov t. Doubrava – část obce Vidice v okrese Kutná Hora
 Doubrava (Panské Dubenky) – osada obce Panské Dubenky v okrese Jihlava
 Doubrava (rybník) – v osadě Doubrava v obci Panské Dubenky v okrese Jihlava, na Hamerském potoce, přítoku Nežárky
 Doubrava (Koryta) – část obce Koryta v okrese Plzeň-sever
 Doubrava (Valdíkov) – část obce Valdíkov v okrese Třebíč
 Doubrava (řeka)
 Údolí Doubravy – přírodní rezervace v Železných horách
 Přírodní park Doubrava – přírodní park v Železných horách
 Doubrava (potok) – potok v okrese Přerov protékající Bělotínem, přítok Luhy
 Doubrava (rozhledna), rozhledna na vrchu Doubrava (676 m) ve Vizovických vrchách na území obce Loučka v okrese Zlín
 Doubrava (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v CHKO Litovelské Pomoraví v okrese Šumperk
 Doubrava (les) (též Moravská Sahara) – rozsáhlý, dnes borový les na písčitém podloží nedaleko Bzence v okrese Hodonín

 kopce
 Doubrava (Jičínská pahorkatina) (306 m) – vrchol jihozápadně od obce Olešnice v okrese Semily
 Doubrava (Kaznějovská pahorkatina) (496 m) – vrchol v Kaznějovská pahorkatině, severovýchodně od Nekmíře v okrese Plzeň-sever
 Doubrava (Stříbrská pahorkatina) (464,1 m) – vrchol v Stříbrské pahorkatině, severně od Stříbra v okrese Tachov
 Doubrava (227 m) – vrchol západně od Tvarožné Lhoty v okrese Hodonín
 Doubrava (Vizovické vrchy) (676 m) – vrchol ve Vizovických vrchách, u obce Loučka v okrese Zlín

příjmení
 viz Doubrava (příjmení)

Související články 
 Doubravka (rozcestník)

Podobné názvy 
 Dubrava
 Dubrovník
 Doubravník
 Doubravice
 Doubravská naučná stezka
 Doubravský dub
 Dub v Doubravě

Externí odkazy